Сейф эль-Дин эль-Зуаби (; ; ) — израильский арабский общественный и политический деятель, депутат кнессета 1-го, 2-го, 3-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Биография 
Родился в 1913 году в Назарете, Османская империя (ныне Израиль), является представителем известного клана Зуаби. Имел контакты с подпольной еврейской организацией «Хагана». Во время Войны за независимость Израиля командующий Арабской освободительной армии Фавзи аль-Кавукджи отправил отряд для ликвидации Эль-Зуаби, но покушение не состоялось.

В 1949 году избран депутатом кнессета 1-го созыва от партии «Демократический список Назарета», в кнессет 2-го и 3-го созывов переизбирался от партии «Демократический список израильских арабов». В 1959—1965 годах работал мэром Назарета. В 1965 году вновь избран депутатом кнессета 6-го от партии «Прогресс и Развитие», а затем от этой же партии переизбирался в кнессет 7-го и 8-го созывов. В 1969—1974 годах занимал пост заместителя спикера кнессета, также в 1971—1974 годах вновь занимал пост мэра Назарета. В 1977 году избран депутатом кнессета 9-го созыва от Объединенного арабского списка.

Был одним из инициаторов поездок арабских школьников в ознакомительные поездки в Освенцим, где им рассказывали о Холокосте.

Родственник депутата кнессета и заместителя министра здравоохранения Израиля Абд Эль-Азиза Эль-Зуаби и депутата кнессета Ханин Зуаби.

Умер 26 июня 1986 года.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета II созыва
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета IX созыва
Мэры Назарета